zemsta – odwet na osobie lub grupie za doznane wcześniej zło
 Zemsta – komedia Aleksandra Fredry i jej adaptacje:
 Zemsta – film fabularny z 1956 r. w reżyserii Antoniego Bohdziewicza i Bohdana Korzeniewskiego
 Zemsta – spektakl Teatru Telewizji z 1960 r. w reżyserii Jerzego Kreczmara
 Zemsta – spektakl Teatru Telewizji z 1961 r. w reżyserii Adama Hanuszkiewicza
 Zemsta – spektakl Teatru Telewizji z 1968 r. w reżyserii Jerzego Krasowskiego
 Zemsta – spektakl Teatru Telewizji z 1972 r. w reżyserii Jana Świderskiego
 Zemsta – spektakl Teatru Telewizji z 1994 r. w reżyserii Olgi Lipińskiej
 Zemsta – film fabularny z 2002 r. w reżyserii Andrzeja Wajdy
 Zemsta – film z 2009 roku,
 Zemsta – serial, emitowany od 2011 roku
 Zemsta – powieść Jo Nesbø
 Zemsta – powieść Laurelin Paige
 Zemsta – powieść Jeanette Semb
 Zemsta – powieść Morrisa Westa